Donndorf bezeichnet:

 Donndorf (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Donndorf (Roßleben-Wiehe), Ortsteil der Stadt Roßleben-Wiehe im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Donndorf (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht

Donndorf ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Donndorf (1835–1916), deutscher Bildhauer 
 Gotthold Donndorf (1887–1968), deutscher evangelischer Pfarrer und Vorsteher des Rauhen Hauses in Hamburg
 Karl Donndorf (1870–1941), deutscher Bildhauer
 Martin Donndorf (1865–1937), deutscher Oberbürgermeister
 Siegfried Donndorf (1900–1957), deutscher Maler

Siehe auch:
 Dondorf
 Dohndorf
 Tonndorf
 Tondorf (Begriffsklärung)